Barham je lahko:
 Barham, Cambridgeshire
 Barham, Suffolk
 Barham, Kent
 HMS Barham - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice